Будашево је насељено место у саставу града Сиска, Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Будашево је имало 1.664 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Будашево је имало 1.769 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Сисак
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској